Émile Bastien-Lepage (1854-1938) : peintre français ;
 Jules Bastien-Lepage (1848-1884) : peintre français, frère du précédent ;
 Rue Bastien-Lepage, Paris.